Amerikai Egyesült Államok
 Bergheim (Texas)
 Franciaország
 Bergheim, Haut-Rhin megye
 Németország
Bergheim, Bajorország
Bergheim, Észak-Rjna-Vesztfália